Пахис — фамилия.
 Пахис, Дамиан (в монашестве Иаков; 1932—2013) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Арголидский.
 Пахис, Хараламбос (1844—1891) — греческий художник второй половины 19-го века, один из самых значительных представителей Семиостровной школы греческой живописи.